Новоспасский район (значения):

 Новоспасский район — в Ульяновской области России.
 Новоспасский район — упразднённый район Донецкой губернии.